Nona, une nouvelle de Stephen King
 Nona SVK un char léger soviétique
 Amel Shimoun Nona, prélat catholique chaldéen irakienra
 Gajaman Nona, une poétesse srilankaise